Хавијер Хименез има више значења:

 Хавијер Хименез (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хавијер Хименез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику